Dörrenzimmern ist ein Ortsname in Baden-Württemberg:

 Dörrenzimmern (Ingelfingen), Stadtteil und Dorf von Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Dörrenzimmern (Schwäbisch Hall), Weiler im Stadtteil Sulzdorf, Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Dürrenzimmern